John Horgan ist der Name folgender Personen:

* John Horgan (Politiker, 1834) (1834–1907), australischer Politiker
 John Horgan (Politiker, 1876) (1876–1955), irischer Politiker
 John Horgan (Politiker, 1940) (* 1940), irischer Politiker und Journalist
 John Horgan (Journalist) (* 1953), US-amerikanischer Wissenschaftsjournalist und Publizist
 John Horgan (Politiker, 1959) (* 1959), kanadischer Politiker
 John Horgan (Psychologe) (* 1974), irischer Psychologe